Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 75-ös, továbbá 75A jelzésű menetrend szerinti trolibuszjáratok:

 75-ös trolibusz (Budapest)
 75A trolibusz (Budapest, 1993–1995)megszűnt